Die Nottingham Challenger I 2006 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Juli 2006 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2006 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 12 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 14 kB)

ATP Challenger Series 2006
Tennisturnier in Nottingham